Человек — живые разумные общественные существа, субъекты общественно-исторической деятельности и культуры.

 Люди (Homo) — род приматов семейства гоминид; включает вид человек разумный (Homo sapiens) и близкие ему вымершие виды.
 Люди — раса разумных существ в фэнтези и космической опере, основанная на реальных людях.
 Человек — философское понятие.
 Человек — личность.
 Человечество — совокупность всех людей, когда-либо населявших мир.

В литературе 
 «Человек» — научно-популярный журнал РАН.
 «Человек» — поэма Владимира Маяковского, написанная в 1916—1917 годах.

Фильмы 
 «Человек» — фильм Мидзогути, Кэндзи 1925 года.
 «Человек» — фильм Синдо, Канэто 1962 года.
 «Человек» — документальный фильм Яна Артюс-Бертрана 2015 года.

См. также 
 Люди
 Human